CMK est un sigle qui peut faire référence à :

 Colonne Mobile - Mobiele Kolone, le sigle bilingue français/néerlandais désignant les unités d'appui du Service des Secours de la Croix-Rouge de Belgique (depuis 1948, jusqu'à la scission des ailes francophone et néerlandophone de la Croix-Rouge de Belgique) ;
 Centralna Magistrala Kolejowa, une ligne ferroviaire à grande vitesse projetée dans les années 1960 en Pologne pour relier Gdansk au nord à Cracovie et Katowice au sud, via Varsovie ; seule la partie sud a été réalisée (233 km), inaugurée en 1977.

CMK est un code qui peut faire référence à :
 , le symbole de la capabilité machine ;
 Aéroport de Makokola, au Malawi, selon la liste des codes AITA des aéroports,

Code
Homonymie d'acronyme